KZF steht für:
 Kalkulationszinsfuß
 Khalistan Zindabad Force, eine militante sikhistische Organisation in Indien
 Kaintiba Airport (IATA-Code), Flughafen von Kaintiba, Gulf Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

kzf steht für:
 Da’a Kaili (ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektkontinuums Kaili in Zentral-Sulawesi, Indonesien

Abkürzung